Тульба () — река в Германии, протекает по земле Бавария. Площадь бассейна реки составляет 139,88 км². Длина реки 32,11 км. Высота устья 173 м.

Тульба протекает по району Бад-Киссинген. Истоки находятся севернее Героды в горном массиве Рён. Впадает Тульба в Франконскую Зале недалеко от Хаммельбурга.

Примечания 

Бассейн Франконской Зале
Реки Баварии